Miejscowości w Polsce:
 Młodzawy Duże
 Młodzawy Małe
Inne:
 Młodzawy (przystanek kolejowy)
 Młodzawy (Skarżysko-Kamienna)